Wiesław Wójcik (1945–2021) – polski aktor
 Wiesław Wójcik (ur. 1948) – polski polityk, senator II kadencji, poseł na Sejm II kadencji
 Wiesław Wójcik (ur. 1953) – polski polityk, poseł na Sejm I kadencji
 Wiesław Wójcik (ur. 1959) – filozof i matematyk
 Wiesław Wójcik – autor publikacji poświęconych historii turystyki i piśmiennictwu górskiemu
 Wiesław Wójcik – polski doktor habilitowany nauk rolniczych specjalizujący się w fizjologii i biochemii roślin oraz ochronie roślin
 Wiesław Wójcik – polski profesor nauk chemicznych specjalizujący się w adhezji, adsorpcji, chemii fizycznej, fizykochemii granic faz, flotacji, układach zdyspergowanych oraz zwilżalności
 Wiesław Wójcik – polski doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w historii nauki, metodologii, filozofii nauki oraz edukacji matematycznej

Przypisy